Joyeux Noël steht für:
 Merry Christmas (Film), ein Antikriegsfilm
 Liste fremdsprachiger Weihnachtslieder#Französisch, ein französischsprachiges Weihnachtslied